Ситаево (, до 2016 г. — Новомосковское) — село в Долинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 17 человек. Почтовый индекс — 28510. Телефонный код — 5234. Занимает площадь 0,388 км². Код КОАТУУ — 3521981302.

Местный совет 
28510, Кировоградская обл., Долинский р-н, с. Варваровка, ул. Ленина, 3

Ссылки 
 Ситаево на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Примечания 

Населённые пункты Долинского района (Кировоградская область)
Переименованные населённые пункты Украины